Mehmed II – Sułtan Kermanu w latach 1183–1187
 Mehmed II Zdobywca – sułtan Imperium Osmańskiego w latach 1451–1481